O Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino é disputado em Portugal desde 1991-92. A época de 2009/10 foi a 19ª edição do maior escalão de Hóquei em Patins Feminino. A Fundação Nortecoope sagrou-se penta campeã.

Fase Final

ACD Vila Boa Bispo tem 1 falta de comparência (no jogo com o CD Boliqueime).

Calendário

Zona Norte 1ª Fase

Calendário

Zona Sul 1ª Fase

Calendário

Referências  

http://hoqueipatins.pt/2015-16/act_nacional/1div.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2009-10/index_2009_2010.html

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2009-10/act_nacional/fem_final_09-10.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2009-10/act_nacional/fem_norte_09-10.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2009-10/act_nacional/fem_sul_09-10.htm

Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino